Плоска — річка в Україні, у Вижницькому й Кіцманському районах Чернівецької області, ліва притока Брусниці (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків та 2 водойм.

Розташування 
Бере початок у присілку Вали. Тече переважно на північний схід і у селі Нижні Станівці  впадає у річку Брусницю, праву притоку Пруту. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки 

Малі річки України
Річки Чернівецької області
Річки Вижницького району
Річки Кіцманського району
Статті про річки Чернівецької області без зображення в картці